Riikka est un prénom féminin finnois pouvant désigner :

Patronyme
Riikka Ala-Harja (née en 1967), écrivaine finlandaise
Riikka Honkanen (née en 1998), skieuse alpine finlandaise
 (née en 1994), joueuse finlandaise de football
Tinja-Riikka Korpela (née en 1986), joueuse finlandaise de football
Riikka Lehtonen (née en 1979), joueuse finlandaise de volley-ball
 (née en 1977), actrice et réalisatrice finlandaise
Riikka Manner (née en 1981), femme politique finlandaise
 (née en 1982), joueuse finlandaise de hockey sur glace
Riikka Pelo (née en 1972), écrivaine finlandaise
Riikka Pulkkinen (née en 1980), écrivaine finlandaise
Riikka Purra (née en 1977), femme politique finlandaise
Riikka Sallinen (née en 1973), joueuse finlandaise de hockey sur glace
Riikka Sarasoja-Lilja (née en 1982), fondeuse finlandaise
Riikka Sirviö (née en 1974), fondeuse finlandaise
 (née en 1971), femme politique finlandaise
Riikka Tiilikainen (née en 1990), joueuse finlandaise de volley-ball
 (née en 1968), nageuse olympique finlandaise

Voir aussi

Référence

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois